Pojem váha má více významů:

 váha – zastaralé a hovorové označení pro hmotnost, množství hmoty stanovené vážením
 v hovorové mluvě výraz pro tělesnou hmotnost (hmotnost lidského těla)
 odvozený výraz: váhová kategorie používaný ve sportu
 tíha – síla, kterou působí těleso v gravitačním poli, zastaralý název
 váhy – přístroj pro vážení (měření hmotnosti)
 v přeneseném smyslu slova významnost něčeho
 vážený průměr – matematický průměr zohledňující různou váhu čísel
 váha (cvik) – typ cviku nebo tělocvičného postoje v některých sportech – např. v krasobruslení
 váha (teorie reprezentací) – matematický pojem v teorii reprezentací Lieových grup a algeber

vlastní jméno
 Váha (přírodní památka) – přírodní památka v obci Volárna severně od Kolína
 Váha (rybník) – rybník u Lipnice nad Sázavou v okrese Havlíčkův Brod
 Váha (sedlo) – sedlo ve Vysokých Tatrách

Složeniny 
 rovnováha 
 vodováha 
 stereováha

Související články 
 Váhy (rozcestník)
 Váh

Externí odkazy